Thor kan som auktorsförkortning betyda:

 Göran Thor
 Sig Thor

Robotskapade auktorsförkortningar